Charles Touzet (1850-1914), architecte français ;
 Corinne Touzet (née en 1959), actrice française ;
 Estelle Touzet (née en 1981), sommelière française ;
 Jean Touzet (18?-19?), musicien français et ancien secrétaire général du festival de Cannes ;
 Jean Touzet du Vigier (1888-1980), général français ;
 Jean-Baptiste Touzet (1769-1834), homme politique français ;
 .